Schwarze Lache, Schwarzenlache und Schwarzlache sind Namen und Namensbestandteile geographischer Gegenstände:

Bäche:
 Schwarze Lache, ortsüblicher Name des Schwarzenlachenbachs, linker Zufluss der Bühler bei Anhausen, Stadtteil Sulzdorf, Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schwarzlachenbach, linker Zufluss der Maulach nach Maulach, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg und Abfluss der Schwarze Lache (Reußenberg)

Seen:
 Schwarze Lache (Kreba-Neudorf), See im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft bei Kreba-Neudorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Schwarze Lache (Murrhardt), Lache und umgebendes Hangwaldgewann bei Siegelsberg, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarze Lache (Reußenberg), See im Naturschutzgebiet Reußenberg bei Maulach, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schwarze Lache (Ruhpolding), See am Nordabhang des Rehwaldkopfs, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schwarze Lache (Schliersee), Lache am Nordwestabhang des Schliersbergs bei Markt Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schwarzlache, Seen nahe dem Spitalbach bei Spitalhof, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Ort:
 Schwarzenlache, Wohnplatz im Stadtteil Sulzdorf von Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lache